David je lahko:

 David, izraelski kralj
 David, osebno ime
 David, kip Michelangela Buonarrotija

Priimek 

 Athanase David (1882–1953), kanadski pravnik, politik in poslovnež
 Edgeworth David (1858–1934), valižansko-avstralski geolog in raziskovalec
 Gareth David-Lloyd (1981–), valižanski igralec
 Jacques-Louis David (1748–1825), francoski slikar in politik